In 2016 werd het 106de Campeonato Paraibano gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat Paraíba. De competitie werd georganiseerd door de Federação Paraibana de Futebol en werd gespeeld van 30 januari tot 15 juni. Campinense werd kampioen.

Eerste fase

Groep A

Groep B

Degradatietoernooi

Tweede fase
De verliezer met het beste resultaat uit de eerste fase en resultaten tweede fase erbij opgeteld gaat ook nog naar de derde fase.

Derde fase

Details finale

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Paraibano
Paraib